Atka Island, illa més gran del subgrup de les illes Andreanof, a les illes Aleutianes, Alaska
 Atka (Alaska), població a l'estat d'Alaska (EUA)
 Atka (Rússia), poble de la província de Magadan, a Rússia